Hissar kan syfta på följande:
 Chisarja (ort), ort i Bulgarien
 Hisar, distrikt i Indien